R43 (België), Ringweg 43 rond Eeklo
 R43 (Tsjechië), een snelweg in aanleg tussen Brno en Moravská Třebová
 R43 (Zuid-Afrika), een regionale weg in Zuid-Afrika